Bejucal kan syfta på

Kuba 

 Municipio de Bejucal – kommun
 Bejucal (ort i Kuba), Provincia Mayabeque,

Mexiko 

 Bejucal, Mexiko, Chiapas, Siltepec,